Estádio José de Alvarenga, também conhecido por Alvarengão, é um estádio de futebol localizado na cidade de Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro. Possui capacidade para 4.000 pessoas.

História 
Pertence ao Heliópolis Atlético Clube e abriga partidas de futebol da Série C do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Antes era intitulado Cercadão. 

José de Alvarenga
Esporte de Belford Roxo